Mikael Johansson je ime več osebnosti:

 Mikael Johansson (hokejist, rojen 1966)
 Mikael Johansson (hokejist, rojen 1981)
 Mikael Johansson (hokejist, rojen 1985)
 Mikael Johansson (politik)